Auto Viação ABC (São Paulo) — empresa na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo
 Auto Viação ABC (Rio de Janeiro) — empresa na cidade de São Gonçalo, São Paulo

Desambiguações de transporte